Canal Grande (Venetië), een kanaal in Venetië, Italië
 Canal Grande (Triëst), een kanaal in Triëst, Italië
 Canal Grande (film), een Italiaanse film uit 1943
 Veduta del Canal Grande, schilderij uit de 18e eeuw van de Italiaanse schilder Giovanni Antonio Canal (artiestennaam 'Canaletto')

Zie ook 
 Grote Kanaal, doorverwijspagina
 Grand Canal, doorverwijspagina